Mourah właśc. Hugo Moura (ur. 31 sierpnia 1982 w Cascais) - portugalski muzyk, artysta, gitarzysta.

W Polsce zasłynął dzięki utworowi „J. Butterfly”, użytemu w reklamie dezodorantu STR8. Jego życie było bardzo skomplikowane - w wieku 15 lat stracił brata, potem ojca. Piosenka „J. Butterfly” (z płyty From One Human Being To Another) została zainspirowana właśnie stratą brata, w której traktuje jego śmierć jako odrodzenie, lepszy stan istnienia brata.

Wydane płyty:
 From One Human Being To Another (CD) NovaZona 2003
 New Versions (CD) Zona Música 2006
 Sublime (The Breakup Sessions) (mp3) Whirlybird Seeds 2013
 Kardia (CD, Vinyl, Mp3) Mole/Listening Pearls 2015

Utwory w których występował: 
 Lisbon City Rockers (CD) Rountrip At Dawn Dance Club 2003 
 Amo.te (CD) Let It Slowly Flow Som Livre (Portugal) 2005

Portugalscy gitarzyści
Urodzeni w 1982
Ludzie urodzeni w Cascais